Les Bracelets rouges (Pulseras rojas), série télévisée espagnole (2011-2013) ;
 Les Bracelets rouges (Braccialetti rossi), série télévisée italienne (2014-2016) ;
 Les Bracelets rouges (Red Band Society), série télévisée américaine (2014-2015) ;
 Les Bracelets rouges, série télévisée française (2018-2020);
 Les Bracelets rouges, série télévisée québécoise (canadienne) (2022).